Het wereldkampioenschap superbike van Valencia 2006 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2006. De races werden verreden op 23 april 2006 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport
Jordi Torres werd gediskwalificeerd omdat zijn motorfiets onder het minimumgewicht zat.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2006
Valencia